Een woord voor vriend. Zie: Vriendschap
 Kameraad (aanspreekvorm), gebruikelijke officiële wijze van aanspreken in verschillende communistische, socialistische en nationaalsocialistische partijen en staten (de aanspreekvorm kameraadske werd uitsluitend gebruikt voor vrouwelijke leden van de NSB)
 Kameraad (boek), boek van Paul Dowswell
 De Kameraad (boek), roman van Cesare Pavese